{| class="noprint" style="background: none; width: 100%;"
|Este  é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia [ expandindo-o].

Uma lista incompleta de filmes produzidos no Brasil ordenados por ano na década de 1910. Também ver Cinema do Brasil.

1910

1913

1914

1917

1918

1919 

 1910
Década de 1910 no cinema
Década de 1910 no Brasil